numero cinque, in arabo
mano di Fatima, amuleto islamico
Khamsa, film del 2008 diretto da Karim Dridi
Khamsa (خمسه, Quintetto) poema epico di Nizami Ganjavi